Tsushima est un nom japonais pouvant faire référence à :

Géographie 
 Tsu-shima ou Tsushima, une île de la préfecture de Nagasaki, région de Kyūshū ;
 Détroit de Tsushima entre la Corée et le Japon, près de l'île ;
 Province de Tsushima, une ancienne province correspondant à l'île ;
 Tsushima, une ville de la préfecture de Nagasaki, région de Kyūshū, dont dépend l'île Tsu-shima ;
 Tsushima, une ville de la préfecture d'Aichi, région du Chūbu au centre de Honshū.

Histoire 
 Bataille de Tsushima, bataille navale entre Russes et Japonais en 1905 dans le détroit éponyme.

Armement 
 Classe Tsushima ou classe Niitaka une classe de croiseur japonais.

Personnalités 
 Shuji Tsushima, autre nom de l'écrivain Osamu Dazai ;
 Yuko Tsushima, écrivaine et fille d'Osamu Dazai.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais